Die Österreichische Badminton-Bundesliga der Saison 2009/10 bestand aus einer Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden und anschließenden Halbfinal- und Finalspielen. Meister wurde ASKÖ Traun.

Vorrunde

Halbfinale 
ASKÖ Traun – ASKÖ Kelag Kärnten: 5-1, 5-2
ASV Pressbaum – BSC 70 Linz: 4-4 (10:10, 368:370), 4-4 (10:10, 376:373), 4-4 (10:8)

Finale 
ASKÖ Traun – ASV Pressbaum 4-4 (10:9), 5-2

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Mannschaft 2010
Badminton 2009
Badminton 2010